

Sigle 
 Parma Polyhedra Library – libreria software
 Private Pilot License – licenza di pilota privato

Codici 
 PPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phaplu (Nepal)